Orkun est un prénom et un nom de famille turc notamment porté par :

Prénom 
 Orkun Uşak (né en 1980), footballeur (gardien de but) turc.

Patronyme 
 Hüseyin Namık Orkun (1902–1956), historien et linguiste turc.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom turc
Homonymie de patronyme turc

de:Orkun
en:Orkun
tr:Orkun